

Toponyme 

 Golden Gate, census-designated place américaine située en Floride ;
 le Golden Gate, détroit américain reliant la baie de San Francisco à l'océan Pacifique ;
 le Golden Gate Bridge, pont situé enjambant le Golden Gate ;
 le Golden Gate Park, plus grand parc de San Francisco ;
 le Golden Gate National Recreation Area, parc national américain situé dans la baie de San Francisco ;
 Golden Gate Transit, autorité de transport en commun responsable de la baie de San Francisco ;
 Golden Gate University, université américaine située à San Francisco ;
 La Porte d'Or, en anglais Golden Gate, porte à Kiev ;
 Golden Gate, un village du comté de Wayne dans l'Illinois, aux États-Unis.

Arts 
 Golden Gate, film américain sorti en 1994
 Golden Gate, onzième tome de la série de bande dessinée Largo Winch
 Le Golden Gate Quartet, ensemble vocal de gospel et de negro spiritual

Voir aussi